Hickling (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire
 Hickling (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk